Die Communauté d’agglomération Évreux Portes de Normandie ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Eure in der Region Normandie. Sie wurde am 13. Dezember 2016 gegründet und umfasst 74 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Évreux.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Grand Évreux Agglomération und
 Communauté de communes La Porte Normande.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 wurde der Verband um zwölf Gemeinden erweitert:
 9 Gemeinden von der Interco Normandie Sud Eure,
 die Gemeinden Jouy-sur Eure und Fontaine-sous-Jouy von der Seine Normandie Agglomération und
 die Gemeinde Mouettes von der Agglo du Pays de Dreux.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Evreux Portes de Normandie
Gemeindeverband im Département Eure
Gegründet 2016